Пилотируемый облёт Венеры рассматривался НАСА в середине 1960-х годов как один из вариантов развития лунной программы «Аполлон» (, АПП) с использованием оборудования, изготовленного, но неиспользованного в рамках основной программы. 
Запуск должен был состояться 31 октября 1973 года, облёт Венеры — 3 марта 1974, возвращение на Землю — 1 декабря 1974.

Основы 
В предполагаемой экспедиции применялась ракета «Сатурн-5» для запуска корабля с экипажем из трёх человек в полёт вокруг Солнца с облётом Венеры продолжительностью около года. Последняя ступень ракеты S-IVB, после незначительной модификации внутреннего устройства, сначала использовалась для вывода на орбиту и для старта с околоземной орбиты на траекторию облёта Венеры, а затем, после слива остатков топлива и заполнения баков воздухом, в качестве большого жилого отсека — схема «wet workshop». Аналогичная схема закладывалась при проектировании орбитальной станции «Скайлэб», которая должна была изначально запускаться как верхняя ступень РН Saturn IB (но которая в итоге полетела «мёртвым грузом» в готовом виде на более мощной Saturn V). 
Двигатель командно-служебного модуля «Аполлона» использовался для коррекции траектории полёта к Венере и обратно, а также для торможения перед входом корабля в атмосферу Земли. Чтобы освободить место в служебном отсеке для туннеля, соединяющего командный отсек с S-IVB, двигатель SPS был заменён на два двигателя от лунного модуля. Они давали аналогичную тягу с более короткими соплами, а также позволяли сделать полёт более безопасным за счёт дублирования двигателей.

Для экспериментальной отработки облёта Венеры планировался околоземный орбитальный полёт с отсеком на базе S-IVB и стыковочным узлом, а также годичный полёт с S-IVB вокруг Земли на почти геостационарной орбите.

Необычной особенностью старта к Венере, в отличие от полёта к Луне, было то, что перестановка с переворотом командно-служебного модуля со ступенью S-IVB проводилась до её второго включения, и перегрузки выталкивали астронавтов из кресел, а не прижимали к ним. Это было необходимо, потому что имелось только небольшое «окно» для отмены запуска и возвращения командно-служебного модуля на Землю в случае проблем с S-IVB, и все системы корабля должны были быть работоспособными и проверяться перед сходом с околоземной орбиты для старта к Венере.

Научные цели 
Задачами полёта были измерения и оценка:
 Плотности, температуры и давления атмосферы Венеры в зависимости от широты, долготы и времени;
 Поверхности планеты и её свойств;
 Химического состава нижней атмосферы и поверхности;
 Ионосферных данных, таких как радиоотражение, электронная плотность и свойства облачных слоёв;
 В оптической астрономии — ультрафиолетового и инфракрасного излучения вне атмосферы Земли для изучения пространственного распределения водорода;
 В солнечной астрономии — измерения солнечного спектра в ультрафиолетовой, рентгеновской и, возможно, инфракрасной областях, а также мониторинг событий на Солнце;
 В радиоастрономии и радиолокационной астрономии — составление карты радиояркости неба и исследования солнечного, звёздного и планетарного радиоизлучения; радиолокация поверхности Венеры и Меркурия;
 В рентгеновской астрономии — выявление и идентификация новых рентгеновских источников в Галактике и получение дополнительной информации о ранее выявленных источниках;
 Межпланетной среды в области между Землёй и Венерой, включая корпускулярное излучение, магнитные поля и метеороиды;
 Данных по планете Меркурий, которая была бы в близком противостоянии с Венерой приблизительно через две недели после её облёта.

Схема полёта

Фаза A 
Фаза A предполагала запуск S-IVB и стандартного блока II командно-служебного модуля на орбиту ракетой «Сатурн-5». Экипаж находился отдельно в служебном модуле. При желании он мог использовать двигатель S-IVB для вывода на высокую орбиту перед его вентиляцией от остатков топлива и проведения в топливных резервуарах S-IVB экспериментов в течение нескольких недель. После оценки использования S-IVB в качестве долгосрочного обитаемого отсека для астронавтов, экипаж в командно-служебном модуле отделялся от S-IVB и возвращался на Землю.

Фаза B 
Фаза B включала испытания космического корабля для облёта Венеры в длительном полёте на высокой околоземной орбите. «Сатурн-5» запускал блок III командно-служебного модуля, оборудованный для длительного космического полёта, и модифицированную S-IVB с модулем жизнеобеспечения, необходимым для реального облёта Венеры, и после перестыковки отсеков двигатель S-IVB выводил аппарат на круговую орбиту вокруг Земли высотой около  (). Эта орбита достаточно далека от радиационных поясов Земли, что имитирует условия полёта на Венеру, но достаточно близка к Земле, чтобы в экстренной ситуации астронавты могли в течение нескольких часов вернуться на Землю.

Электроснабжение осуществлялась бы солнечными батареями, как на «Скайлэб», так как топливные элементы, применявшиеся в лунных полётах, израсходовали бы за год слишком много топлива.

Фаза C 
Фаза C стала бы реализацией пилотируемого полёта к Венере, с использованием блока IV командно-служебного модуля и обновлённого варианта S-IVB, который нёс большую радиоантенну для связи с Землёй и два или более небольших зонда, которые были бы отделены незадолго перед облётом для входа в атмосферу Венеры. Блок IV имел пару коротких двигателей лунного модуля вместо штатного двигателя командно-служебного модуля, солнечные батареи вместо топливных элементов и другие модификации для поддержки длительной связи с Землёй и гашения более высокой скорости входа в атмосферу Земли по сравнению с возвращением из лунной экспедиции.

Выполнение фазы C планировалось начать в конце октября или начале ноября 1973 года, когда скорость, необходимая для достижения Венеры, и продолжительность полёта были бы наименьшими. После кратковременного пребывания на орбите Земли для проверки систем корабль отправлялся к Венере. В случае возникновения больших проблем во время старта с околоземной орбиты экипаж имел около часа для отделения командно-служебного модуля от S-IVB и использования его двигателей для торможения. Это переводило корабль с траектории полёта к Венере на высокую эллиптическую орбиту, откуда он вернулся бы на Землю двумя-тремя днями позже.

В случае безотказной работы S-IVB, космический корабль прошёл бы приблизительно в  () от поверхности Венеры через четыре месяца после старта. Пролёт происходил бы с такой большой скоростью, что экипаж имел бы только несколько часов для детального изучения планеты. В это время один или несколько автоматических зондов отделились бы от корабля и совершили посадку на Венере.

В остальное время экспедиции экипаж выполнял бы астрономические наблюдения Солнца, неба и Меркурия, к которому корабль подошёл бы на расстояние .

См. также 
 Терраформирование Венеры
 Пилотируемый полёт на Марс
 Тяжёлый межпланетный корабль

Примечания

Литература 
 Manned Venus Flyby study , Feb. 1, 1967
 Preliminary considerations of Venus exploration via manned flyby , Nov 30, 1967
 A Venus lander probe for manned flyby missions , Feb 23, 1968
 A survey of manned Mars and Venus flyby missions in the 1970s  May 17, 1966
 Manned Venus flyby meteorological balloon system , July 29, 1968
 Experiment payload for manned venus encounter mission — venus tracking and data orbiter , Jun 13, 1968
 Drop sonde and photo sinker probes for a manned venus flyby mission  , May 7, 1968

Ссылки 
 Human Venus Exploration Architecture Studies
 Manned Venus Orbiting Mission
 NASA Technical Memorandum — Manned Venus Orbiting Mission 
 YouTube video of the mission, simulated using the Orbiter Spaceflight Simulator 

Исследование Венеры
Программа «Аполлон»
Неосуществлённые проекты НАСА
Неосуществлённые проекты в космонавтике США